Gorazd est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Gorazd est un prénom masculin d'origine slave, fêté le 27 juillet, notamment en Slovaquie.

Gorazd peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 

 Gorazd de Bulgarie (),  évêque de Bulgarie ; fêté le 23 décembre ou localement le 27 juillet avec ses condisciples Clément d'Ohrid, Naum de Preslav, Sabas et Angelar (ou Angelarij).
 Gorazd de Prague († 1942) ou Gorazd Pavlik, primat fondateur de l'Église orthodoxe de République tchèque et de Slovaquie, martyr torturé et exécuté par les nazis, à la suite de l'opération Anthropoid.

Souverains et princes 
 Gorazd, duc de Carantanie de 749 à 751 (calendrier julien).

Autres personnalités portant ce nom 
 Gorazd Hiti (° 1948 - ), né à Kurja, village de Jesenice en République socialiste de Slovénie, joueur slovène de hockey sur glace, devenu entraîneur.
 Gorazd Štangelj (° 1973 - ), coureur cycliste slovène né à Novo Mesto. 
Et aussi :
 Gorazd Drevensek, membre slovène du parti populaire européen souverainiste EUDemocrats.
 Gorazd Penko, coureur cycliste yougoslave, vainqueur :
 en 1984 du Tour de Serbie
 en 1989 de la Jadranska Magistrala, ancien nom de la course croate Istrian Spring Trophy.
 Gorazd Škof, gardien de but slovène dans l'équipe de handball croate du RK Zagreb.
 Gorazd Drinovec, entraîneur-chef du club de hockey sur glace HK Triglav de Kranj en Slovénie.

Références